Найш — еврейская фамилия. Известные носители:
 Найш, Моисей Наумович (1912—1996) — советский инженер, организатор производства, лауреат Сталинской премии (1946).
 Найш, Наум Моисеевич (род. 1942) — заслуженный изобретатель Украины.